Eitz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Eitz (1848–1924), deutscher Akustiker und Musikpädagoge
 Johann Hinrich Eitz (1779–1870), deutscher Bauunternehmer, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Manfred Eitz (* 1943), deutscher Fußballspieler (DDR)

Eitz bezeichnet ferner:
 Eitz (Helmstedt), Wald auf einem bis  hohen Höhenzug bei Helmstedt, Niedersachsen